El término óxido de cromo puede referirse:

 al óxido de cromo(II), CrO;
 al óxido de cromo(III), Cr2O3;
 al óxido de cromo(IV), CrO2;
 al óxido de cromo(VI), CrO3;
 al peróxido de cromo(VI), CrO5;
 a especies de valencia mixta, tales como el '''Cr8O21'''.